Борис Бобович:
 Бобович, Борис Борисович (род. 1938) — советский и российский химик, доктор технических наук.
 Бобович, Борис Владимирович (Вольфович) (Бобовик, 1896—1975) — русский поэт, журналист.